Евге́ний Глазуно́в:
 Глазунов, Евгений Александрович (1890—1962) — советский учёный и педагог.
 Глазунов, Евгений Владимирович (род. 1987) — российский альпинист, спортсмен и тренер.